Соб:
 Соб — город в Венгрии.
 Соб (река) — река на Украине, приток Южного Буга.